Diego Martínez puede referirse a:

 Diego Alfonso Martínez (1981-), futbolista mexicano;
 Diego Hernán Martínez (1981-), futbolista argentino;
 Diego Leonardo Martínez (1984-), futbolista argentino;
 Diego Martínez, actor argentino de las décadas de 1940 y 1950;
 Diego Martínez (1985-) actor español;
 Diego Martínez (1992-), futbolista argentino;
 Diego Martínez Barrio (1883-1962), político español;
 Diego Martínez Carlón (m. 1836), religioso español, obispo de Teruel y de Jaén;
 Diego Martínez de Hurdaide (1564-1626), capitán novohispano y alcalde mayor de Sinaloa;
 Diego Martínez de Medina (m. 1446), fraile español;
 Diego Martínez Ferreira (1981-), futbolista paraguayo;
 Diego Martínez López (1921-), futbolista mexicano;
 Diego Martínez Penas (1980-), entrenador de fútbol español;
 Diego Martínez Roca (1981-), futbolista peruano;
 Diego Martínez Torrón, catedrático de literatura española y escritor.